Haus Mertens steht für:

 Haus Mertens (Lüneburger Straße 22), Baudenkmal in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Haus Mertens (Lüneburger Straße 23), Wohn- und Geschäftshaus in Magdeburg, Sachsen-Anhalt